Football Club St. Gallen 1879 je švýcarský fotbalový klub z města St. Gallen. Založen byl roku 1879. Roku 1896 se sloučil s FC Viktor St. Gallen a roku 1898 s FC Phönix St. Gallen. Klubové barvy jsou zelená a bílá.

Dvakrát se stal švýcarským mistrem (1903/04, 1999/00), jednou vyhrál švýcarský pohár (1969).

Výsledky v evropských pohárech

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky klubu

Švýcarské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1879
St. Gallen